De Derde Kamer (organisatie), een burgerparticipatieproject
 De Derde Kamer (boek), een politieke roman van Jan Terlouw uit 1978
 Derde Kamer der Staten-Generaal, een lespakket van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal